Matteo Malucelli ist der Name folgender Personen:

* Matteo Malucelli (Rennfahrer) (* 1984), italienischer Autorennfahrer
 Matteo Malucelli (Radsportler) (* 1993), italienischer Radrennfahrer